Gai Livi Emilià Drus (en llatí Caius Livius M. Aemiliani F. M. N. Drusus) fill de Marcus Livius M. F. Aemilianus, va ser un magistrat romà cònsol l'any 147 aC amb Publi Corneli Escipió Africà. Formava part de la gens Lívia, una gens romana d'origen plebeu, i probablement de la gens Emília, potser perquè el seu avi havia estat adoptat per aquesta família.

Se l'identifica sovint amb el jurista romà conegut com a Gai Livi Drus, mencionat per Ciceró com si ja fos mort al seu temps i que havia treballar fins avançada edat tot i que es va quedar cec, però encara continuava donant consells a les multituds que s'acostaven a casa seva per tal de consultar-lo. Però altres autors creuen que aquest Gai Livi Drus era el seu fill Gai Livi Emilià Drus el jove. El jurista, sigui el pare o el fill, va compondre obres de gran utilitat per als estudiants de dret, segons Valeri Màxim. Priscià li atribueix la frase: 
(L'impúber no pot ser l'equilibrador de la balança ni fer de testimoni)

Referències 

Cònsols romans de la dècada del 140 aC
Juristes romans
Gens Lívia